Miejscowości w USA:
 Dearing – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie McDuffie
 Dearing – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery